«Tancredi» puede referirse a:

Personas 
 Tancredo de Galilea (c. 1072-1112), líder de la Primera Cruzada y príncipe de Galilea.
 Tancredi Pasero (1893-1983), famoso bajo de ópera italiano.
 Roberto Tancredi (n. 1944), exfutbolista italiano.
 Franco Tancredi (n. 1955), exfutbolista italiano.
 Gonzalo Tancredi (n. 1963), astrónomo uruguayo.
 José Luis Tancredi (n. 1983), futbolista uruguayo.

Personajes 
 Frank Tancredi, personaje de ficción de la serie de televisión Prison Break.
 Sara Tancredi, otro personaje de la misma serie de televisión, hija del personaje anterior.

Otros 
 Tancredi, ópera con música de Gioacchino Rossini y libreto de Gaetano Rossi, estrenada en 1813.
 (5088) Tancredi, asteroide del cinturón principal descubierto en 1979.